Сервал — порода диких африканських кішок.
 Сервал — броньований всюдихід німецького виробництва для військових підрозділів спеціального призначення